Star Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Star Valley Township (Gregory County, South Dakota)
 Star Valley Township (Tripp County, South Dakota)